Love Bites puede referirse a:

Cine y televisión
 Love Bites, serie de televisión estadounidense estrenada en 2011.
 Love Bites, película estadounidense estrenada en 1993.

Música
 Lovebites, grupos de heavy metal de Japón.
 Love Bites, grupo musical británico.
 Love Bites, álbum de la banda británica Buzzcocks de 1978.
 «Love Bites», canción de Def Leppard.
 «Love Bites», canción de Grace Jones.
 «Love Bites», canción de Judas Priest.